IJsboerke (merk), Belgisch roomijsmerk
 IJsboerke (wielerploeg), Belgisch voormalig wielerploeg